E39, E-39 oder E 39 steht für:
 BMW E39, ein PKW-Modell von BMW
 Europastraße 39, eine Fernstraße von Trondheim in Norwegen nach Aalborg in Dänemark
 HMS E39, ein britisches U-Boot
 Praga E-39, ein tschechoslowakisches Doppeldecker-Schulflugzeug

E39